Kensington Market steht für:

 Kensington Market (London), Markthalle in Kensington, London, Vereinigtes Königreich
 Kensington Market (Toronto), Viertel in Toronto, Kanada
 Kensington Market (Band), kanadische Band